Das Medibank International 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Januar 2008 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, die genau wie das Medibank International zur Kategorie International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war James Blake, der das Turnier die letzten zwei Jahre gewinnen konnte. In diesem Jahr schied er bereits in der ersten Runde gegen Fabrice Santoro aus. Im Finale setzte sich der ungesetzte Dmitri Tursunow in zwei Sätzen mit 7:63 und 7:64 gegen den Australier Chris Guccione durch. Dies war der vierte Titel für Tursunow auf der ATP Tour. Im Doppel gewannen Paul Hanley und Kevin Ullyett den Titel im letzten Jahr. In diesem Jahr konnten Richard Gasquet und Jo-Wilfried Tsonga das Turnier für sich entscheiden. Im Finale gewannen sie gegen das US-amerikanische Brüderpaar Bob und Mike Bryan in drei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 440.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 465.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Januar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 68 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 68 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Sydney